Ка́рло Джова́нни Фаче́тти (, 26 июня 1935 года, Кормано) — итальянский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1, более известен в гонках спорткаров. В свою первой и единственной попытке участия в Формуле-1 он не смог квалифицироваться на Гран-при Италии 1974 года за рулём частной Brabham BT42, принадлежащей команде Scuderia Finotto.

Результаты выступлений в Формуле-1

Ссылки 
 

Автогонщики Италии
Пилоты Targa Florio
Пилоты Формулы-1 из Италии
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Brabham
Пилоты Формулы-1, которые никогда не участвовали в гонке
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Италии